9/3 kan syfta på:

 9 mars
 3 september (amerikanskt datumformat)